Boswell kan syfta på:

 The Boswell Sisters – en amerikansk vokaltrio
 Boswell (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Kanada 

 Mount Boswell

Storbritannien 

 Newtown St Boswells – en ort